Sędów peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Łódź
 Sędów est un village du powiat d'Opoczno
 Sędów est un village du powiat de Poddębice